Пайн-Еппл (англ. Pine Apple) — містечко в окрузі Вілкокс, штат Алабама, США. 
 Еппл Дамплін — персонаж мультфільму «Полуничка».